Karno ist der Familienname folgender Personen:

 Fred Karno (1866–1941), britischer Theaterbesitzer
 Rano Karno (* 1960), indonesischer Schauspieler

Karno steht für:
 Bung Karno, Beiname des indonesischen Präsidenten Sukarno

Siehe auch:
 Carnot